Order Krzyża Wolności (Estonia)
 Order Krzyża Wolności (Finlandia)

Zobacz też 
 Order Wolności